NLD kan syfta på: 

 NLD – ett demokratiskt socialistiskt parti i Burma, se Nationella demokratiska förbundet
 NLD – en tidigare Linuxdistribution, se Novell Linux Desktop
 NLD – ISO 3166-landskoden för Nederländerna